Manuel  Comnène, empereur byzantin
 Manuel  de Trébizonde, empereur de Trébizonde
 Manuel  de Portugal, roi de Portugal

Manuel 01